Marker (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Østfold
 Tumormarker, een bepaalde stof die in het bloed voorkomt bij kanker
 een extra chromosoomdeel naast een chromosomenpaar
 Markeerstift
 een geweer dat gebruikt wordt bij het spelen van paintball
 Marker (film), een film uit 2008 met Steven Seagal
 Marker (televisieserie), een Amerikaanse serie uit 1995

Personen
Chris Marker (1921-2012), een Frans cineast, schrijver, fotograaf en kunstenaar
Steve Marker (1959), een Amerikaans musicus en producer